Моттль (Mottl) — фамилия. Известные носители:

 Моттль, Вадим Вячеславович (1945—2020) — российский математик;
 Моттль, Вацлав (1914—1982) — чехословацкий гребец-каноист.